Джеймс Майкл Муро (; род. 1966, Нью-Йорк, США) — американский кинооператор и кинорежиссёр. Номинировался на премию BAFTA за операторскую работу в фильме «Столкновение».

Биография 
Родился в 1966 году в городе Нью-Йорк, США. Учился в школе изобразительных искусств. В кино дебютировал как оператор Steadicam на съёмках фильма 1986 года «Жуть». Начиная с этой картины регулярно работал в этом качестве, приняв участие в съёмках фильмов «Бездна», «Терминатор 2: Судный день», «На гребне волны», «Казино», «Схватка», «Переговорщик», «Каждое воскресенье» и «Форсаж». В фильме 1987 года «Уличный мусор» Джеймс Муро выступил в качестве кинорежиссёра и автора истории. За эту работу он получил «Серебряного ворона» на Брюссельском кинофестивале фантастических фильмов. В роли основного кинооператора дебютировал на съёмках фильма 2003 года «Открытый простор». В 2006 году получил номинацию на премию BAFTA за операторскую работу в фильме «Столкновение».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров